Рассказово — название населённых пунктов в России:

 Рассказово — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Рассказово — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Рассказово — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Рассказово — город в Тамбовской области, административный центр Рассказовского района.
 Рассказово — посёлок железнодорожной станции в  Рассказовском районе Тамбовской области.
 Рассказово — деревня в Оленинском районе Тверской области.

См. также 
 Городской округ город Рассказово — городской округ в Тамбовской области.